Pierre Marie désigne notamment :
 Pierre Marie de Saint-Georges, dit Marie (1795-1870), homme politique français qui fit partie du gouvernement provisoire de 1848 ;
 Pierre Marie (1853-1940), neurologue français, élève de Charcot ;
 Pierre Marie (1907-1999), résistant français de la  guerre mondiale ;
 Pierre Marie, né Pierre-Marie Agin (1982-), dessinateur de mode et décorateur français.

Patronymes 
 Emmanuelle Pierre-Marie (1971-), sociologue et femme politique française.